Kellermühle ist der Ortsname von

 Kellermühle (Ergersheim), Ortsteil der Gemeinde Ergersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kellermühle (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Obere Kellermühle, Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Untere Kellermühle, Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:

 Kellersmühle (Mainbernheim)